«ПВК Редан» — молодіжна субкультура з Росії, яка отримала популярність і в українському просторі. Згідно даних Національної поліції України є російською ІПСО.

Нібито бореться за свободу вільного індивідуального стилю: будь це, наприклад, подовжена зачіска у чоловіка, або ж стиль одягу, який не подобається іншим субкультурам. Натхненні злочинним угруповання «Геней Редан» (; Gen'ei Ryodan) з японської манґи «Hunter x Hunter». Підлітки використовують символіку угруповання з манґи — павука із цифрою 4 (також, іноді павук може бути просто білим або з символом схожим на хрест з гострими кінцями).

За твердженнями її прихильників, вони захищають людей від НС-скінхедів та «офників», а також діють у відповідь на агресію до неформалів зі сторони інших субкультур.

Влада Росії планує заборонити рух «ПВК Редан».

Для поширення своєї діяльності використовують соціальні мережі, зокрема: Telegram і TikTok.

Передісторія 
До 2023 року про рух «ПВК Редан» ніхто не знав. Розголос отримали після масових бійок молоді у великих торгових центрах Росії — у Москві затримали близько 300 підлітків у спробі організувати бійку.

Представники субкультури «Редан» в Україні 
Субкультура має певне поширення в Україні, що розпочалося з Росії. За твердженнями прихильників субкультури, мета українського «Редану» така ж як і у російського: своїх противників вони називають «офниками», звинувачуючи їх у безпідставній агресії, а органи правопорядку у бездіяльності.

«Редани» домовляються про збори на вулицях в соцмережах: збори були зафіксовані у Харкові, Полтаві, Києві, Черкасах, Одесі, Луцьку, Івано-Франківську, та інших містах України; часта ціль таких зборів — бійки з так званими «офниками» та іншими субкультурами, які проти індивідуального стилю інших, зокрема стилю «реданів».

Критика 

У ЗМІ наголошують, що рух з'явився у Росії. Часом критика ґрунтується на асоціаціях із російською «ПВК Вагнер». Здебільшого діяльність висвітлюється як ІПСО.

Примітки

Посилання 
 Субкультура ПВК «Редан» в Україні: хто вони такі і що робити батькам
 в тилу: що потрібно знати батькам про ПВК Редан, щоб захистити свою дитину 

Молодіжна культура
Засновані в Росії 2023